Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2023 года — предстоящий 86-й чемпионат мира по хоккею с шайбой, который пройдёт весной 2023 года. Первоначально предполагалось, что этот турнир пройдёт в Санкт-Петербурге (Россия), но в 2022 году, из-за вторжения на Украину, страна была лишена права принимать чемпионат 2023 года. При повторном рассмотрении вопроса о месте проведения чемпионата IIHF утвердила заявку, поданную совместно Латвией и Финляндией. Таким образом, матчи пройдут в Риге и Тампере. Финляндия будет принимать чемпионат мира в десятый раз, а Латвия в третий.

Выбор места проведения

Голосование 2018 года

Голосование 2022 года 
После начала вторжения России на Украину и предоставления для этого Белоруссией своей территории, 28 февраля 2022 года IIHF приостановила членство России и Белоруссии в этой международной федерации. 26 апреля 2022 года IIHF приняла решение о том, что Россия не может принимать чемпионат 2023 года.

В качестве одного из новых вариантов было предложено проведение матчей совместно в Латвии и Финляндии, принимавших два предыдущих чемпионата. Также на проведение чемпионата претендовали Венгрия и Словения с аренами в Будапеште и Любляне соответственно, но позже их заявка была отозвана.

27 мая 2022 года «хозяевами» предстоящего чемпионата мира были объявлены Финляндия и Латвия.

Арены

Участники 

Сборные России и Белоруссии, как и в 2022 году, отстранены от участия.

Предварительный раунд

Группа A (Тампере)

Таблица

Группа B (Рига)

Таблица

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Чемпионаты мира по хоккею с шайбой
Май 2023 года
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Финляндии
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Латвии
Международные спортивные соревнования в Риге
Международные спортивные соревнования в Тампере
Хоккей 2023
Чемпионаты мира в Латвии
Хоккей 2023
Спорт в Финляндии в 2023 году
Спорт в Латвии в 2023 году